Divoká kachna může znamenat:

Divoká kachna (hvězdokupa) – hvězdokupa v souhvězdí Štítu
Divoká kachna (divadelní hra) – divadelní hra norského skladatele Henrika Ibsena
volně žijící druh kachny, např. kachna divoká